W Rosji
 Zołotariowka – wieś w sielsowiecie ilkowskim rejonu biełowskiego w obwodzie kurskim
 Zołotariowka – wieś w sielsowiecie krupieckim rejonu rylskiego w obwodzie kurskim
 Zołotariowka – przystanek kolejowy w pobliżu miejscowości Zołotariowka, w rejonie wiaziemskim, w obwodzie smoleńskim